Ратмирово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ратмирово — село в Собинском районе Владимирской области.
 Ратмирово — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Ратмирово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ратмирово — село в Тутаевском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Ратмирово — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в деревне Ратмирово Воскресенского района Московской области.

См. также 
 Ратмиров